Гру́ич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Груич, Владан (род. 1981) — боснийский футболист, защитник и полузащитник.
 Груич, Марко (род. 1996) — сербский футболист, полузащитник.
 Михаил (Груич) (1861—1914) — епископ Сербской православной церкви, епископ Горнокарловацкий.
 Груич, Небойша (род. 1991) — сербский гребец-байдарочник.
 Груич, Сава (1840—1913) — сербский военный и государственный деятель.